Spojení písmen M a D může mít různé významy:

Medicína 
 M.D. – z lat. Medicinæ Doctor (doktor medicíny), titul v některých anglosaských zemích

Doprava 
 Ministerstvo dopravy
 Městská doprava
 Místní doprava
 Mezinárodní doprava
 Registrační značka města Magdeburg v Německu
 zkratka pro Maryland, stát v USA

Elektronika a informatika 
 Message-Digest algorithm – hašovací funkce (např. MD5)
 zkratka pro mkdir — informatika
 Minidisc
 .md – internetová doména nejvyššího řádu pro Moldavsko
 přípona názvu souboru formátu Markdown
 Microdrive – miniaturní pevný disk pro použití v digitálních fotoaparátech, kamerách, palmtopech, laptopech
 Multidimenze – TV technologie umožňující divákovi ovládat televizní obsah, např. přepínat mezi kamerami, kterými je pořad natočen.

Chemie 
 mendelevium – chemický prvek

Kultura 
 MDB – Městské divadlo Brno
 MDK – Městské divadlo Kladno
 MDK Sokolov – Městský dům kultury v Sokolově
 MDMB – Městské divadlo Mladá Boleslav
 MD Přerov – Městský dům Přerov
 MDR – Městské divadlo Rýmařov
 MDZ – Městské divadlo Zlín
 italská hudební zkratka pro mano destra – česky : pravá ruka

Jiné 
 Man-Day – jednotka lidské práce
 Manipulační den
 Mateřská dovolená
 Má dáti – pojem z účetnictví
 MD – kód ISO 3166-2 pro Moldavsko
 Melodeath – podžánr heavy metalu

Související články 
 Mayday

Externí odkazy 
 
 
 

Zkratky